Kuvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuvtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (6,86 ha)
Kuvtjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659007-129365), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659723-129399), sjö i Årjängs kommun,  (6,52 ha)
Kuvtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 660140-129475), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (10,1 ha)
Kuvtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Se även
Kuvetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn